Г'юго Свайр Г'юго Джордж Вільям Свайр (англ. Hugo George William Swire; * 30 листопада 1959(19591130), Лондон, Англія) — британський політик-консерватор.
 Вів'єн Ізабель Свайр, () — британська дизайнер і модельєр.